Srednje Selo je lahko:
 Srednje Selo, Cetingrad (Hrvaška)
 Srednje Selo, Šolta (Hrvaška)
 Srednje Selo, Pleternica (Hrvaška)